Adolf Wennberg kan syfta på:

 Adolf Wennberg (1842–1891), svensk jurist och företagsledare
 Adolf Wennberg (1867–1956), svensk direktör